Teraz (oryg. À tout de suite) – film z 2004 roku, reż. Benoît Jacquot
 Teraz – piosenka zespołu IRA
 Teraz – album Doroty Osińskiej
 Teraz – album zespołu Lady Pank
 Teraz – album Te-Trisa i Pogze
 Teraz! – polska partia polityczna założona przez Ryszarda Petru istniejąca w latach 2018-2019
 Teraz – mołdawski blok wyborczy.